A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a vívás férfi egyéni kard versenyszámát augusztus 10-én rendezték. Az aranyérmet a magyar Szilágyi Áron nyerte. Decsi Tamás az első fordulóban kiesett.

Eredmények 
A versenyt egyenes kieséses rendszerben, 32 versenyzővel bonyolították le.

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források 

Vívás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon